Molnár Endre (1778–1847) jószágigazgató, író
 Molnár Endre (1901–?) költő, újságíró
 Molnár Endre (1904–1973) kultúrmérnök, főmérnök
 Molnár Endre (1945) vízilabdázó, edző